Скок увис у мушкој конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици 1974. одржано је 3. и 4. септембра на Олимпијском стадиону у Риму (Италија).

Титулу освојену у Хелсинкију 1971 бранио је Кестутис Шапка из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичара из 15 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 1974.
|-
| Светски рекорд
| Двајт Стоунс
| 
| 2,30
| Минхен, Западна Немачка
| 11. јул 1973.
|-
| Европски рекорд
| rowspan="2" | Валериј Брумељ
| rowspan="2" | 
| 2,28
| Москва, Совјетски Савез
| 11. јул 1963.
|-
| Рекорди европских првенстава
| 2,21
| Београд, Југославија
| 16. септембар 1962.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне| Двајт Стоунс
| 
| 2,28| Осло, Норвешка
| 30. јул 1974.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства 1974.
|-
| Рекорди европских првенстава| Јеспер Теринг
| 
| 2,25| Рим, Италија
| 4. септембар 1974.
|}

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама било је 30 такмичара. У финале су се пласирали сви такмичари који су прескочили 2,14 м (КВ''').

Финале 
Финале је одржано 4. септембра 1974. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 11. Европског првенства на отвореном 1934—1974.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1974.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном